Springer kan henvise til flere ting:
 Springer (skak) – brik i brætspillet skak
 Springer (musikinstrument) – mekanisk del i et musikinstrument i cembalofamilien
 Axel Springer (virksomhed) – tysk forlag og mediekoncern
 Springer Science+Business Media (tidligere Springer-Verlag) – tysk videnskabelig forlag
 Springer Publishing – amerikansk forlag som udgiver akademiske tidsskrifter og bøger

Se også 
 Springeren (flertydig)